Серси има више значења:
 Округ Серси (Арканзас)
 Серси (Арканзас)